Trim est un pseudonyme de l'homme de lettres Louis Ratisbonne
 Trim, une ville d'Irlande.
 Château de Trim, un château situé à Trim.
 Compensateur (aéronautique), permet de maintenir une gouverne d'un avion.
 Trim, une fonction en programmation informatique.
 Trim, une optimisation de la suppression concernant les SSD.
 Trim, un chat qui accompagna Matthew Flinders dans ses voyages autour du monde.
 Le trim, une technique de montage vidéo qui consiste à raccourcir le début ou la fin d'une séquence en en déplaçant les points d’entrée ou de sortie sur la piste de montage (en anglais : timeline). Le trim peut connaître deux sophistications : le montage « ripple » (qui consiste, selon le cas, à rapprocher ou repousser l'ensemble les clips aval pour absorber une modification de la durée d'un clip amont – par exemple si un clip donné est allongé de deux images, tous les clips suivants sont repoussés de cet intervalle de sorte que la durée du projet lui-même est allongée de deux images) et le montage « roll » (qui consiste à ajuster la durée du clip suivant pour absorber une modification de la durée d'un clip donné – par exemple si un clip donné est allongé de deux images, le clip suivant est raccourci de ses deux premières images de sorte que la durée du projet lui-même est inchangée).